Кубок Шпенглера 1935 — 13-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1935 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  Цюрих СК —  Команда Оксфордського університету — 3:0.

Фінал  
  Дияволи Россонері Мілан —  «Давос» — 2:2, переможцями стали італійці в зв'язку з відмовою швейцарців продовжувати матч.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1935
1935 у хокеї з шайбою